Иван (Иоганн) Христофорович фон Бреверн (,  , Йёрден, Эстляндская губерния — , Санкт-Петербург) —  офицер и государственный деятель Российской империи, Лифляндский вице-губернатор, Курляндский губернатор и сенатор.

Биография 
Иоганн Христофорович фон Бреверн родился 3 декабря 1813 года в волости Йёрден в Эстляндской губернии (ныне волость Юуру в Эстонии). Его отцом был Курляндский губернатор в 1827–1853 годах Христофор Иванович фон Бреверн, а матерью — Юлия, урожденная фон Штрандман (6 ноября 1790—20 июля 1830), дочь генерал-лейтенанта Отто фон Штрандмана. 

Иоганн фон Бреверн окончил Царскосельский лицей. В возрасте 21 года начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел. В 1835 году поступил юнкером в лейб-гвардии Волынский полк, затем служил в гвардейской конной артиллерии. Участвовал в Кавказской войне, оставил армию в 1839 году, дослужившись до чина подпоручика.

В 1845 году он служил секретарём генерал-губернатора в Риге, а в следующем году стал старшим чиновником для особых поручений при Балтийском генерал-губернаторстве. Произведён в 5-й гражданский и придворный чин по Табели о рангах (статский советник и камер-юнкер) 22 мая 1852 г., а 20 июля 1852 г. назначен Лифляндским вице-губернатором. Он занимал эту должность до  года, когда был переведен в Курляндию на должность, ранее занимаемую его отцом. Во время своего пребывания в должности он пытался предотвратить распространение Январского восстания на Курляндию. В 1865 году подавил беспорядки, происходившие в губернии, после чего был произведён в тайные советники. Покинул должность губернатора  года, затем стал сенатором в Правительствующем сенате (на посту губернатора его сменил Пауль фон Лилиенфельд-Тоаль). 

Умер  года. Похоронен в Митаве на Литераторском кладбище, могила не сохранилась.

Награды 
 Орден Св. Станислава 3-й ст. (1838)
 Орден Св. Анны 2-й ст. (1852)
 Орден Св. Владимира 3-й ст. (1855)
 Орден Св. Станислава 1-й ст. (1860)
 Орден Св. Анны 1-й ст. с мечами над орденом (1862)
 Орден Св. Владимира 2-й ст. (1880)
 Знак отличия беспорочной службы за XV лет
 Медаль «В память войны 1853—1856»
 Крест «За службу на Кавказе»

Семья 
 Жена (с 1 мая 1840) — Катарина (Екатерина Егоровна), урождённая фон Арпсгофен (3 ноября 1817–13 апреля 1904), дочь генерал-майора Георга фон Апсгофена ауф Лагена и Александры Петровны Демидовой:
 Дочь — Мария (1841–1916), замужем за бароном Юлиусом фон Эльсеном (1834—1895).
 Сын — Георг (Егор Иванович) фон Бреверн (1 апреля 1843—3 марта 1898) русский генерал-майор и командир резервной бригады, женат на Анне Вильгельмине Рюкер (1850—?).
 Сын — Александр фон Бреверн (27 марта 1845—10 января 1897), владелец поместья Сагаррена в Литве и Дритцана в Витебской губернии, женат на Теофилии фон дер Ропп (1848–1887)
 Дочь — Катарина Исалия (1847—?) вышла замуж за Георга  фон Ливена (?—1910)
 Сын — Николай фон Бреверн (2 августа 1848—22 января 1919), судья Варшавского апелляционного суда, Варшавского Государственного совета, женат на графине Александрине Генриетте Цеге фон Мантейфель (1855—?), убит в 1919
 Сын — Вольдемар фон Бреверн (12 декабря 1857—9 июля 1905) убит революционерами между Гробиней и Гавезеном, крестьянский комиссар, женат на Барбаре Верманн (1862—?)
 Сестра — Аннета (25 апреля 1808—10 июня 1889), замужем за бароном Эвальдом фон Клейстом (, 6 июня 1793—28 апреля 1871).
 Сестра — Юлия Августа (1811—1890), замужем за Эрнстом Магнусом Эльсеном (1799—1848).
 Сестра — Тереза Катарина (22 июля 1814—29 марта 1883), замужем за бароном Карлом Теодором фон дер Роппом (3 октября 1809—24 ноября 1883)
 Сестра — Каролина Барбара (1816—1837)
 Сестра — Эмилия (1820—1895), замужем за Густавом Карлом Вевелем фон Крюгером (27 декабря 1810—?)
 Брат — Александр Христофорович Бреверн (4 октября 1823—21 октября 1896)
 Сестра — Элизабета Гертурда Юлиана (1825—1865), замужем за Густавом Карлом Вевелем фон Крюгером (27 декабря 1810—?), у них сын Василий, после  смерти (?) Элизабеты Густав женился на её старшей сестре Эмилии. 
 Сестра — Клаудина (1839—1901), замужем за Грегором Христофором фон Бреверном (1813—1873).

Комментарии

Примечания

Источники 
 Genealogisches Handbuch der kurländischen Ritterschaft. 1939. S. 206.
 
  Iwan von Brevern 

Курляндские губернаторы
Тайные советники
Выпускники Царскосельского лицея
Лифляндские вице-губернаторы
Участники Кавказской войны
Сенаторы Российской империи